RKMVC is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Mechelen in Limburg, opgericht in 1920. Het eerste elftal speelt in de Vierde klasse zondag (2022/23).

De club speelt op Sportpark Spetsesweide in Mechelen. Bij de jeugdafdeling is er een samenwerking met buurclub VV Partij en vanaf de onder 13 met Vaals. De jeugdafdeling heet SJO Heuvelland.

Competitieresultaten 1942–2018 

|
|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

Amateurvoetbalclub in Limburg (Nederland)
Sport in Gulpen-Wittem